Sabri Sarıoğlu (Samsun, 26 juli 1984) is een Turkse oud-voetballer die doorgaans als rechtervleugelverdediger speelde. Sarıoğlu speelde tussen 2006 en 2011 in het Turks voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hij stroomde in 2003 door vanuit de jeugd van Galatasaray, waarvoor hij op 4 mei 2003 debuteerde in het eerste elftal, tegen Trabzonspor. Hij speelde vrijwel zijn gehele carrière voor Galatasaray tot zijn contract in 2017 niet werd verlengd. Na een seizoen te hebben gespeeld bij Göztepe, hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

Statistieken

Erelijst 

Sarioglu, Sabri